Il doppio del torneo di tennis Brindisi Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Iván Navarro e Mario Radić che hanno battuto in finale Manuel Jorquera e Diego Moyano 7-68, 6-0.

Teste di serie 

 Gergely Kisgyorgy /  Tomas Tenconi (semifinali)
 Leonardo Azzaro /  Potito Starace (quarti di finale)

 Manuel Jorquera /  Diego Moyano (finale)
 Alessio Di Mauro /  Daniele Giorgini (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brindisi Challenger 2003